Футбольная лига Англии 1919/20 () — 28-й сезон Футбольной лиги Англии, которая на тот момент представляла собой два высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии. В чемпионате приняло участие 22 клуба. Чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Вест Бромвич Альбион». Второй дивизион выиграл «Тоттенхэм Хотспур».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1919/20 на сайте RSSSF.com

1919
Футбол в Англии в сезоне 1919/1920